

Patronyme 

 Lee Marmon, (1925-2021), (photographe amérindien)
 Leslie Marmon Silko, (1948-  ), (écrivaine américaine)

Autres 

 Marmon  (véhicule militaire français)
 Marmon automobile (constructeur automobile américain)

Homonymie
Homonymie de patronyme